A herança messiânica é um livro de pesquisa histórica das origens do cristianismo (primeira parte), implicações da busca de sentido (segundo) e jornalismo investigativo (terceira), escrito por Michael Baigent, Richard Leigh e Henry Lincoln, os mesmos autores de O Santo Graal e Linhagem Sagrada. O livro aprofunda temas tratados em O Código Da Vinci, explicando melhor o equívoco do Priorado de Sião.

Heranca Messianica
Heranca Messianica